A Descent jelentheti:
 Descent videójáték
 a Csillagkapu című sorozat Zuhanás című részének eredeti címe
 Descent betűtípus-metrika
 Descente infinie, azaz végtelen leszállás, bizonyítási módszer a matematikában